Arutz HaYeladim () – izraelski kanał telewizyjny adresowany do dzieci. Został uruchomiony w 1989 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona kanału 

Izraelskie stacje telewizyjne
Stacje telewizyjne dla dzieci
Hebrajskojęzyczne stacje telewizyjne